Кра́сная капе́лла:

 Красная капелла — общее наименование антифашистских групп Сопротивления и разведывательных сетей в Европе во время Второй мировой войны.
 «Красная капелла» — российский телесериал о деятельности разведывательной сети НКВД в Западной Европе.
 «Красная капелла» — документальный фильм датского режиссёра Мадса Брюггера (2009).
 «Красная капелла» — немецкий художественный фильм (ГДР) () (1971).